Покро́вское — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Покровское — бывшее название агрогородка Першемайск в Щучинском районе.

Киргизия 
 Покровское — прежнее название села Куршаб (до 2003 года — Ленинское) Узгенского района Ошской области.

Россия 
Архангельская область
 Покровское — посёлок в Онежском районе.

Башкортостан
 Покровское — деревня в Благовещенском районе.

Вологодская область
 Покровское — деревня в Вашкинском районе.
 Покровское — село в Вожегодском районе.
 Покровское — деревня в Вологодском районе.
 Покровское — деревня в Грязовецком районе, Покровский сельсовет.
 Покровское — деревня в Грязовецком районе, Юровский сельсовет.
 Покровское — деревня в Сокольском районе, сельское поселение Нестеровское.
 Покровское — деревня в Сокольском районе, сельское поселение Чучковское.
 Покровское — село в Чагодощенском районе.
 Покровское — деревня в Череповецком районе.
 Покровское — деревня в Шекснинском районе, сельское поселение Железнодорожное.
 Покровское — деревня в Шекснинском районе, сельское поселение Угольское.

Дагестан
 Покровское — село в Хасавюртовском районе.

Забайкальский край
 Покровское — до 1923 г. название села Волочаевка в Нерчинском районе.

Ивановская область
 Покровское — деревня в Савинском районе.

Калининградская область
 Покровское — посёлок в Гусевском районе.
 Покровское — посёлок в Черняховском районе.
 Покровское — посёлок в городском округе Янтарный.

Калужская область
 Покровское — деревня в Мосальском районе.
 Покровское — деревня в Перемышльском районе.
 Покровское — село в Ферзиковском районе.

Карелия
 Покровское — деревня в Медвежьегорском районе.

Кировская область
 Покровское — деревня в Кильмезском районе.
 Покровское — село в Котельничском районе.

Костромская область
 Покровское — село в Галичском районе.
 Покровское — село в Нейском районе, упразднено в 1997 г.
 Покровское — село в Островском районе.
 Покровское — деревня в Чухломском районе.

Курская область
 Покровское — село в Мантуровском районе.
 Покровское — село в Октябрьском районе.
 Покровское — деревня в Рыльском районе.

Ленинградская область
 Покровское — деревня в Лужском районе.

Липецкая область
 Покровское — село в Данковском районе.
 Покровское — село в Становлянском районе.
 Покровское — село в Тербунском районе.

Республика Марий Эл
 Покровское — село в Горномарийском районе.
 Покровское — село в Юринском районе.

Мордовия
 Покровское — село в Атяшевском районе.

Москва
 Покровское — бывшее село, известное с XVI века, находившееся на южной окраине Москвы.
 Покровское — село в Троицком административном округе.

Московская область
 Покровское — село в Волоколамском городском округе.
 Покровское — деревня в Волоколамском городском округе.
 Покровское — село в Дмитровском районе.
 Покровское — деревня в Истринском районе.
 Покровское — деревня в Одинцовском районе, сельское поселение Ершовское.
 Покровское — посёлок в Одинцовском районе, сельское поселение Часцовское.
 Покровское — село в Одинцовском районе, сельское поселение Часцовское.
 Покровское — село в Рузском районе.
 Покровское — село в Ступинском районе.

Нижегородская область
 Покровское — деревня в Городецком районе.
 Покровское — село в Семеновском районе.

Новгородская область
 Покровское — деревня в Боровичском районе.
 Покровское — деревня в Любытинском районе.
 Покровское — деревня в Мошенском районе.
 Покровское — деревня в Чудовском районе.

Новосибирская область
 Покровское — посёлок в Чулымском районе.

Орловская область
 Покровское — село в Болховском районе.
 Покровское — село в Знаменском районе.
 Покровское — село в Краснозоренском районе.
 Покровское — село в Малоархангельском районе.
 Покровское — посёлок городского типа в Покровском районе.
 Покровское — деревня в Троснянском районе.
 Покровское — исчезнувшее село в Корсаковском районе.

Пензенская область
 Покровское — село в Башмаковском районе, упразднено в 2009 г.

Пермский край
 Покровское — село в Нытвенском районе.

Псковская область
 Покровское — деревня в Дедовичском районе.
 Покровское — деревня в Красногородском районе.
 Покровское — деревня в Опочецком районе.
 Покровское — село в Островском районе.

Ростовская область
 Покровское — село в Неклиновском районе.

Рязанская область
 Покровское — село в Ухоловском районе.

Свердловская область
 Покровское — село в Артёмовском городском округе.
 Покровское — село в Каменском городском округе.
 Покровское — село в Горноуральском городском округе.

Смоленская область
 Покровское — деревня в Демидовском районе.
 Покровское — деревня в Сафоновском районе.
 Покровское — деревня в Сычевском районе.

Ставропольский край
 Покровское — село в Красногвардейском районе.

Тамбовская область
 Покровское — село в Петровском районе.
 Покровское — прежнее название села Граждановка в Бондарском районе.

Татарстан
 Покровское — село в Елабужском районе.
 Покровское — село в Мамадышском районе.

Тверская область
 Покровское — село в Калининском районе.
 Покровское — деревня в Кашинском районе, сельское поселение Давыдовское.
 Покровское — деревня в Кашинском районе, сельское поселение Фарафоновское.
 Покровское — деревня в Кимрском районе Тверской области.
 Покровское — деревня в Краснохолмском районе Тверской области.
 Покровское — деревня в Осташковском районе, сельское поселение Замошское.
 Покровское — деревня в Осташковском районе, сельское поселение Сорожское.
 Покровское — деревня в Ржевском районе.
 Покровское — деревня в Старицком районе, Ново-Ямское сельское поселение.
 Покровское — деревня в Старицком районе, Сельское поселение «Станция Старица».
 Покровское — деревня в Торопецком районе, сельское поселение Понизовское.
 Покровское — деревня в Торопецком районе, сельское поселение Скворцовское.
 Покровское — деревня в Удомельском районе.
 Покровское — село в Фировском районе.

Тульская область
 Покровское — село в Воловском районе.
 Покровское — село в Заокском районе.
 Покровское — село в Кимовском районе.
 Покровское — деревня в Суворовском районе.
 Покровское — деревня в Чернском районе.

Тюменская область
 Покровское — село в Ярковском районе.

Ульяновская область
 Покровское — село в Цильнинском районе.
 Покровское — прежнее название села Кадышево в Карсунском районе.
Чувашия
 Покровское — село в Мариинско-Посадском районе.
 Покровское — посёлок в Шумерлинском районе.

Ярославская область
 Покровское — село в Борисоглебском районе, сельское поселение Вощажниковское.
 Покровское — село в Борисоглебском районе, сельское поселение Инальцинское.
 Покровское — село в Угличском районе.

Украина 
 Покровское — село в Никопольском районе Днепропетровской области.
 Покровское — посёлок городского типа в Покровском районе Днепропетровской области.
 Покровское — село в Бахмутском районе Донецкой области.
 Покровское (до 2016 года — Комсомольское) — село в Олевском районе Житомирской области.
 Покровское (до 2016 года — Жовтневое) — село в Токмакском районе Запорожской области.
 Покровское (до 2016 года — Куйбышево) — село в Броварском районе Киевской области.
 Покровское (до 2016 года — Котовка) — село в Гайворонском районе Кировоградской области.
 Покровское — село в Кропивницком районе Кировоградской области.
 Покровское — село в Троицком районе Луганской области.
 Покровское (до 2016 года — Гуляницкое) — село во Врадиевском районе Николаевской области.
 Покровское — село в Очаковском районе Николаевской области.
 Покровское — село в Снигирёвском районе Николаевской области.
 Покровское — село в Зеньковском районе Полтавской области.
 Покровское (до 2016 года — Жовтневое) — село в Лубенском районе Полтавской области.
 Покровское (до 2016 года — Жовтневое) — посёлок в Решетиловском районе Полтавской области.
 Покровское (до 2016 года — Куйбышево) — село в Шишацком районе Полтавской области.
 Покровское — село в Кролевецком районе Сумской области.
Покровское (до 2016 года — Жовтневое) — посёлок в Балаклейском районе Харьковской области.
 Покровское (до 2016 года — Жовтневое) — село в Корюковском районе Черниговской области.
 Покровское — село в Новгород-Северском районе Черниговской области.
 Покровское — до 1923 года название села Боевое в Никольском районе Донецкой области.

См. также 
 Покровское 1
 Покровское 2
 Большое Покровское
 Посёлок дома отдыха «Покровское»
 Малое Покровское
 Нижнее Покровское
 Новое Покровское
 Покровское кладбище
 Покровское сельское поселение
 Покровское-Стрешнево
 Покровское-Рубцово
 Покровское на Сити
 Ишлей-Покровское
 Синьял-Покровское
 
 Покровская